Branduardi ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Branduardi (* 1950), italienischer Musiker
 Giampiero Branduardi (* 1936), italienischer Eishockeyspieler
 Luisa Zappa Branduardi (* 1952), italienische Songschreiberin

Branduardi bezeichnet:
 Branduardi (Album), ein Album des italienischen Musikers